Heinrich Wiegand ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wiegand (Sänger) (1842–1899), deutscher Opernsänger (Bass)
 Heinrich Wiegand (Reeder) (1855–1909), deutscher Jurist und Reedereidirektor
 Heinrich Wiegand (Schriftsteller) (1895–1934), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Wiegand (Ingenieur) (1906–1998), deutscher Ingenieur